Сенеж:

 Сенеж — всесоюзный Дом творчества в Московской области, г. Солнечногорск
 Сенеж — озеро в Московской области
 Сенеж — посёлок, Солнечногорский район, Московская область, Россия
 Сенеж — железнодорожная платформа
 Сенеж — гидрографическое судно Северного флота
 Сенеж — остров архипелага Новая Земля, открытый в 2015 году (неофициальное название, данное острову первооткрывателями)
 Сенеж — центр специального назначения ГУ ГШ ВС РФ